Jorge Ferrer puede hacer referencia a:
 Jorge Ferrer Vidal (1926-2001), un escritor de cuentos, novelista, poeta y traductor español.
 Jorge Osvaldo Ferrer (1933-2009), un militar argentino.
 Jorge Ferrer(1967), un escritor, periodista y traductor literario cubano residente en Barcelona.